Pavel Chalturin – pallanuotista russo
 Stepan Nikolaevič Chalturin – rivoluzionario russo